Gamliel oder Gamli'el ist der Familienname folgender Personen:

 Arje Gamli’el (* 1951), israelischer Politiker und Knessetabgeordneter
 Gila Gamliel (* 1974), israelische Politikerin des Likud

Siehe auch:
 Gamaliel